Dripping Springs heißen folgende geographische Objekte:

 Dripping Springs (Alabama), Vereinigte Staaten
 Dripping Springs (Arizona), Vereinigte Staaten
 Dripping Springs (Arkansas), Vereinigte Staaten
 Dripping Springs (Oklahoma), Vereinigte Staaten
 Dripping Springs (Texas), Vereinigte Staaten